Алат може да се отнася за:

 Алат - богиня в арабската митология.
 АЛАТ (аланинаминотрансфераза) — един от ензимите, катализиращ процеса трансаминиране, протичащ в черния дроб.

Селища 
 Алат – град в Бухарска област, Узбекистан.
 Алат – село във Високогорски район, Татарстан